Dieudonné Alfred Ancion-Jamar (né le  à Liège et mort le  dans la même ville) est un industriel et un homme politique belge francophone libéral.

Biographie 

Dieudonné Ancion-Jamar fut membre du parlement  et conseiller provincial de la province de Liège.

Notes et références 

Naissance à Liège
Personnalité belge du XIXe siècle
Personnalité belge du XXe siècle
Industriel belge
Député belge
Sénateur belge
Personnalité libérale belge
Baron belge
Naissance en novembre 1839
Décès en novembre 1923
Décès à Liège
Décès à 84 ans